Cine-Teatro Polytheama — Goiana, Pernambuco, Brasil
 Teatro Politeama (Lisboa) — Portugal
 Teatro Politeama (Palermo) — Itália
 Teatro Polytheama (Jundiaí) — São Paulo, Brasil
 Teatro Comunale di Firenze — Florença, Itália, também denominado de Politeama Fiorentiono Vittorio Emanuele

Desambiguações de construções